India Song est le titre de:
 India Song, une pièce de théâtre écrite par Marguerite Duras en 1973
 India Song, un film réalisé par Marguerite Duras en 1975
 India Song, le titre d'une chanson tirée du film homonyme, interprétée notamment par Jeanne Moreau et par Youn Sun Nah.